Carlos Somigliana puede referirse a:

 Carlos Somigliana (padre), un dramaturgo argentino.
 Carlos Somigliana (hijo), "Maco", un antropólogo forense argentino.